Fun House – drugi album amerykańskiej grupy The Stooges wydany w 1970 roku. Reedycja albumu z 2005 ukazała się w wersji dwupłytowej. Pierwszy dysk zawiera: oryginalną wersję albumu Fun House, drugi: odrzuty z sesji nagraniowej tego albumu.

Spis utworów

Strona pierwsza

Strona druga

Wydanie 2005

CD 1

CD 2

Muzycy 
 Iggy Pop – wokal
 Dave Alexander – gitara basowa
 Ron Asheton – gitara
 Scott Asheton – perkusja
 Steve MacKay – saksofon

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1970
Albumy The Stooges
Albumy Elektra Records